Radu este un nume de familie românesc și se poate referi la:
 Alexandru Radu (n. 1997), fotbalist român
 Alina Radu (n. 1967), jurnalistă din Republica Moldova
 Anișoara Radu (n. 1968), deputat român
 Andrei Radu (n. 1996), fotbalist român
 Aron Radu (secolul al XIX-lea – 1944), deputat în Marea Adunare Națională
 Aurică Radu (n. 1948), deputat român
 Carmen Radu (sec. XXI), om de afaceri român 
 Constantin Radu (canotor) (n. 1996), canotor român
 Constantin Radu (senator) (n. 1944), senator român
 Cornelia Gabriela Elena Radu (1956-2014), deputat român
 Cosmin Radu (n. 1981), poloist român
 Costache Radu (1844-1908), politician, jurnalist și dramaturg român
 Cristian Radu (n. 1996), bober și atlet român
 Cristina Radu, soprană română 
 Dan Ghica Radu (n. 1955), general român 
 Daniel Radu (n. 1977), jucător român de polo pe apă
 Daniel Radu (boxer), boxer român 
 Daniel Radu (judoka), judoka român 
 Demetriu Radu (1861-1920), episcop român
 Dumitru Alexandru Radu (n. 1951), deputat român
 Elena Radu (n. 1975), canoistă română
 Elie Radu (1853-1913), inventator român
 Eugen Radu (n. 1978), sănier român
 Florian Radu (1920-1991), fotbalist român
 Gabriel Radu (n. 1956), actor și scriitor român
 Gelu Radu (n. 1957), halterofil român
 Iacob Radu, deputat în Marea Adunare Națională
 Ioan Radu (1866-1936), deputat în Marea Adunare Națională
 Ioan N. Radu (1935-2017), profesor, scriitor și jurnalist român
 Ioana Radu (1917-1990), cântăreață română
 Ionuț Radu (n. 1997), fotbalist român
 Liviu Radu (1948-2015), scriitor, publicist și traducător român
 Maria Radu (atletă) (n. 1959), atletă română
 Maria Radu (cântăreață) (n. 1975), cântăreață română
 Marina Radu (n. 1984), jucătoare de polo pe apă din Canada cu origini românești
 Marin Radu II (n. 1956), fotbalist român
 Marina Radu (n. 1984), poloist canadian
 Marius Radu (n. 1977), fotbalist român 
 Michael Radu (1947-2009), politolog româno-american 
 Neculae Radu (1934-2010), om politic român
 Nicolae Radu (1849-1942), deputat în Marea Adunare Națională
 Octavian-Claudiu Radu (n. 1961), om de afaceri român
 Paul Radu (n. sec. XXI), jurnalist român 
 Răzvan Radu (n. 1984), jucător român de futsal 
 Remus Radu, general român de informații
 Sergiu Radu (n. 1977), fotbalist român
 Silvia Radu (sculptor) (n. 1935), sculptoriță română
 Silvia Radu (politiciană) (n. 1972), om politic, manager, jurist și filolog din Republica Moldova
 Stanca Radu (n. 1984), regizoare și scenaristă română
 Ștefan Radu (n. 1986), fotbalist român
 Teodor Radu, general român
 Teodor Radu (delegat) (secolul al XIX-lea – secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională
 Tudor Radu (n. 1936), deputat român
 Valentin Radu (n. 1956), dirijor român 
 Vasile Radu (n. 1952), scriitor român
 Vasile Gh. Radu (1903-1982), zoolog român

Vezi și
 Răduță (nume de familie)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)
 Răducan (nume de familie)
 Răducanu (nume de familie)

Nume de familie românești